Energieverwaltung (engl. ) steht für:

 allgemeine Maßnahmen, um Energie zu sparen, siehe Energieeinsparung
 Maßnahmen der Verwaltung in der Energietechnik, siehe Energiemanagement
 Energiesparmodi von Computern nach dem ACPI-Standard, siehe Advanced Configuration and Power Interface
 Aktivitätsmodi von Computern nach dem APM-Standard, siehe Advanced Power Management